Aceasta este o listă de publicații din Bacău:

 Deșteptarea
 Cadran cultural, https://biblioteca-digitala.ro/?pub=349-cadran-cultural-ansamblul-folcloric-busuiocul-din-bacau
 Inainte!
 Gazeta de Bacău
 Informația Bacăului
 Monitorul de Bacău
 Observator de Bacău
 Ziarul de Bacău
 Gazeta de Buhuși, http://www.gazetadebuhusi.ro
 Semne particulare
 Exclusiv Bacău, http://www.exclusivbacau.ro
 Revista Ateneu
 Revista Plumb

 SPORTUL BĂCĂUAN
 SATUL BĂCĂUAN

 Televiziuni
 1 TV Bacău, http://www.1tvbacau.ro
 Euro TV Bacău

 Publicații online
 Bacău Online, http://www.bacauonline.com 
 Bacăul, http://www.bacaul.ro
 http://www.bacaulive.ro 
 Ghidul Bacăului, http://www.ghidulbacaului.ro
 Mediastel Production 
 Anunturi Bacau, http://www.publicitateabacauana.ro 
 Deferlări, http://www.deferlari.ro
 
 Portaluri
 http://www.agendabacau.ro

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Listă
Bacău
Publicații